Мельницька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Мельницька сільська рада — Волинська область, Ковельський район
 Мельницька сільська рада — Львівська область, Жидачівський район